Geghanist (Ararat)
 Geghanist (Shirak)